Jacob Ross (ur. 1743, zm. 15 września 1807 w Gdańsku) – gdański kupiec, holenderski dyplomata.

Pełnił funkcję komisarza Holandii w Gdańsku (1775–1807), gdzie zmarł.

Zobacz też 
 Konsulat Holandii w Gdańsku

Bibliografia 
 Otto Schutte: Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers residerende in het buitenland 1584-1810, M. Nijhoff Haga 1976, 520 s.

Uwagi

Przypisy 

Urodzeni w 1743
Zmarli w 1807
Urzędnicy konsularni w Gdańsku
Holenderscy dyplomaci
Kupcy gdańscy